Quiteriensi – abitanti di Santa Quitéria do Maranhão
Quiteriensi – abitanti di Santa Quitéria